Die Abkürzung KBK steht für:

 Flughafen Kushinagar in Indien (IATA-Code)
 Kabelbrandschutzkissen
 Karabinek, (polnisch Karabiner)
 Kaufmännisches Berufsförderungswerk Köln
 Kernbohrer kurz
 Kinderbetreuungskosten
 Københavns BK, einen dänischen Badmintonklub
 Kranbaukasten, ein Produkt der Demag Cranes AG
 Kunststoffbasierter Kohlenstoffträger 

Abkürzung